Stráník může znamenat:

příjmení
 Martin Stráník (* 1990), český horolezec, bouldrista, vicemistr světa ve sportovním lezení, bratr Štěpána
 Štěpán Stráník (* 1987), český bouldrista a reprezentant, mistr ČR a juniorský vicemistr světa v boulderingu

podobné
 straník – příslušník politické strany viz politická strana
 Straník – místní část Nového Jičína
 Strání – obec v okrese Uherské Hradiště